Senhor do Bonfim — devoção católica

Brasil 
Municípios
 Bonfim (Minas Gerais) — município no estado de Minas Gerais
 Bonfim (Roraima) — município no estado de Roraima
 Senhor do Bonfim (Bahia) — município da Bahia
 Bonfim do Piauí
 Bocaiuva, município antes chamado Bonfim de Macaúbas

Bairros
 Bom Fim — em Porto Alegre
 Bonfim (Belo Horizonte) 
 Bonfim (Belém) 
 Bonfim (Campinas) 
 Bonfim (Osasco) 
 Bonfim (Salvador) 
 Bonfim (Santa Maria) 
 Bonfim (Juiz de Fora)

Religião 
 Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim — em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul
 Diocese de Bonfim — em Senhor do Bonfim, município da Bahia
 Festa do Bonfim — tradicional festividade religiosa em Salvador
 Fita do Bonfim — amuleto católico distribuído pela Igreja de Nosso Senhor do Bonfim de Salvador

Portugal 
 Bonfim (Porto) — freguesia no concelho do Porto
 Coelheiro — bairro da Póvoa de Varzim, também conhecido por Bonfim
 Estádio do Bonfim — estádio de futebol do Vitória Futebol Clube, de Setúbal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos